Шутц — фамилия.

Известные носители:
 Шутц, Георг — шведский изобретатель
 Шутц, Уильям — американский психолог